Argeș este un nume propriu care poate să însemne: 

 Argeș (județ) - unitate administrativ teritorială a României, și corespondentul său istoric. 
 Argeș (oraș) - vechea denumire a orașului Curtea de Argeș (în maghiară: Argyasudvarhely). 
 Argeș (râu) - râu, în lungime de aproximativ 350 km, ce izvorește din Munții Făgăraș, afluent al Dunării la Oltenița.
 Argeș (revistă)

Vezi și 
 Argeșani, sat în județul Argeș
 Argeșelu, sat în județul Argeș
 Argeșanu
 Arghișu (Argyas)

Toponime românești